Özsoy ist ein türkischer männlicher Vorname und Familienname.

Namensträger 
 A. Sumru Özsoy (* 2000), türkischer Linguist	
 Burak Özsoy (* 1994), türkischer Fußballspieler	
 Burcu Özsoy (* 1976), türkische Wissenschaftlerin	
 Fikret Özsoy (* 1965), türkische Speerwerferin	
 Neriman Özsoy (* 1988), türkische Volleyballspielerin	
 Ömer Özsoy (* 1963), muslimischer Theologieprofessor	
 Serkan Özsoy (* 1978), türkischer Fußballspieler	
 Yesim Ozsoy Gulan (* 1972), türkische Schauspielerin und Autorin

Sonstiges 
 Özsoy (Oper), Oper von Ahmed Adnan Saygun aus dem Jahr 1934

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Türkischer Personenname

en:Özsoy (surname)